Östprovinsen eller Östra provinsen kan syfta på:

 Östprovinsen (Sri Lanka)
 Est, Kamerun
 Östprovinsen (Rwanda)
 Östprovinsen (Kenya)
 Ash Sharqiyah
 Eastern Province, Sierra Leone
 Östprovinsen (Zambia)
 Östkazakstan
 Östra Kapprovinsen – i Sydafrika
 Khorasan – östra provinsen i Iran
 Purvanchal – en geografisk region i Indien
 Orientale – "Östra", i Kongo-Kinshasa

Se även
 Eastern Province (olika betydelser) – flera